Oblężenie Sewastopola (1854–1855) – oblężenie podczas wojny krymskiej
 Oblężenie Sewastopola (1941–1942) – oblężenie podczas II wojny światowej